Aleksej Il'ič Čirikov – navigatore ed esploratore russo 
 Evgenij Nikolaevič Čirikov – scrittore e drammaturgo russo
 Chirikof – isola statunitense dell'arcipelago Kodiak, in Alaska